Fever Pitch, novel·la de Nick Hornby de temàtica esportiva
 Fever Pitch, pel·lícula del 1985 dirigida per Richard Brooks i protagonitzada per Ryan O'Neal
 Estadis febrils, pel·lícula del 1997 basada en la novel·la de Nick Hornby
 Fever Pitch, pel·lícula del 2005 protagonitzada per Jimmy Fallon i Drew Barrymore sobre els Boston Red Sox
 Fever Pitch, banda sonora oficial del FIFA World Cup 2002
 Fever Pitch, una sèrie de còmic creada per Marvel
 Fever Pitch Soccer, un video-joc de futbol del 1995